Elbestraße steht für:
 Elbestraße (Bremerhaven)
 Elbestraße (Frankfurt am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Bahnhofsviertel
 Elbestraße (Schnackenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Schnackenburg
 Elbestraße (Essen, NRW)
Siehe auch:
 Elbstraße